Unger Emil vagy Unger Gyula Emil (1839–1873) építész
 Unger Emil (1883–1945) magyar zoológus, ichthiológus
 Unger Emil (1926–1999) numizmatikus